Марк Джеффри Биверс (; род. 21 ноября 1989 года, Барнсли, Саут-Йоркшир) — английский футболист, защитник австралийского клуба «Перт Глори». Сыграл один матч в юниорской сборной Англии. Воспитанник ФК «Шеффилд Уэнсдей».

Клубная карьера

«Шеффилд Уэнсдей» и аренды 
Биверс родился в городе Барнсли, графство Саут-Йоркшир. Игрок попал в академию соседнего клуба «Шеффилд Уэнсдей». Первый матч в футболке «сов» он сыграл 6 октября 2007 года — против «Лестера». Он заменил травмированного Майкла Джонсона на 38-й минуте, отыграл весь второй тайм и в первом же своем матче получил награду игрока матча (тем не менее, «совы» проиграли 2:0). Первый гол он забил в матче Кубка Англии против «Дерби» 6 января 2008 года. Биверс рос как футболист стремительными темпами, в марте уже получив награду «Championship Apprentice Awards» как лучшему дебютанту сезона, а в коне сезона в 18 лет он стал игроком года в клубе по версии фанатов «Шеффилд Уэнсдей». Журналисты отмечали недюжинную силу, реакцию и верховые умения как сильные стороны игрока. Несмотря на огромный интерес к нему со стороны «Вулверхемптона», «Эвертона», «Халла» и других клубов, он решил подписать новый контракт с «совами» до 2012 года. Но многообещающий юниор сильно сбавил в игре, и в 2011 году он был отпущен в аренду — сначала в «МК Донс», а затем — на весь сезон 2012/13 — в столичный клуб «Миллуолл». За «Уэнсдей» он провел суммарно 161 матч и забил 4 гола.

«Миллуолл» 
В декабре 2012 года «Миллуолл» решил полностью выкупить Марка Биверcа у «Уэнсдей». 1 января 2013 года, в день открытия зимнего трансферного окна, сделка была завершена. Биверс провел за «Миллуолл» 4 полных сезона с учетом аренды, сыграл 150 матчей и забил 8 голов.

«Болтон» 
В 2016 году переживающий финансовые трудности клуб Лиги 1 «Болтон Уондерерс» подписал 2-летний контракт с Биверсом. В сезоне 2015—2016 он помог «Болтону» выбраться назад в Чемпионшип. В сезоне 2019/2020, когда «рысаки» были грани полного банкротства, Биверс не стал подписывать новый контракт и ушел свободным агентом.

«Питерборо» 
Биверс недолго оставался без клуба; вскоре он подписал контракт с клубом «Питерборо Юнайтед» до 2022 года. Сыграв 101 матч за клуб во всех турнирах, Биверс по истечении контракта покинул клуб.

«Перт Глори» 
В 2022 году Марк впервые уехал играть за пределы Англии, подписав контракт с клубом А-лиги «Прт Глори»

Карьера в сборной 
Биверс был однажды вызван в состав сборной Англии по футболу с игроками до 19 лет и сыграл свой единственный матч против молодежной сборной России (3:1) 25 марта 2008 года.

Статистика

Достижения

Командные 
Шеффилд Уэнсдей
 Лига 1 — второе место, повышение в Чемпионшип (2011/12)
Болтон Уондерерс
 Лига 1 — второе место, повышение в Чемпионшип (2016/17)

Личные 
 Команда года по версии ПФА (Лига 1): 2016/2017, 2020/2021
 Championship Apprentice Award: 2008
 Игрок года в «Шеффилд Уэнсдей»: 2008

Примечания 

Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Игроки ФК «Милтон-Кинс Донс»
Игроки ФК «Питерборо Юнайтед»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Миллуолл»
Футболисты Англии
Родившиеся в Барнсли
Игроки ФК «Перт Глори»